Лу́чшие бомбарди́ры чемпиона́та Мексики по футбо́лу () — список лучших бомбардиров Лиги MX, начиная с профессиональной эры, то есть с сезона 1944. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Мексики.

Список футболистов 

Расшифровка таблицы:
 Сезон — год завоевания футболистом титула.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Имя — имя футболиста.
 Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
 Голы — количество забитых мячей.

Рейтинг

Титул лучшего бомбардира 

Футбольные награды
Футбол в Мексике